Верміліон (), також Вермілліон () — англомовний топонім.

Верміліон — місто, штат Огайо
 Верміліон — селище, штат Іллінойс

 Вермілліон — місто, штат Канзас
 Вермілліон — місто, штат Міннесота
 Вермілліон — місто, штат Південна Дакота

Верміліон — водоспад у Північній Америці, на річці Піс, в центрально-західній Канаді